64-й чемпионат Греции прошёл с 3 по 11 декабря 2014 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2441).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2014 год в шахматах
Декабрь 2014 года
Спорт в Греции в 2014 году